Fujian − prowincja Chińskiej Republiki Ludowej
 Fujian − jedna z dwóch prowincji Republiki Chińskiej
 Fujian − meteoryt żelazny znaleziony w prowincji Fujian